Friesach heißen folgende geographische Objekte:

 Friesach, Stadtgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Friesach (Gemeinde Friesach), Hauptort und Ortschaft der Stadtgemeinde Friesach, Kärnten
 Katastralgemeinde Friesach, Katastralgemeinde in der Stadtgemeinde Friesach, Kärnten
 Friesach (Gemeinde Aich), Ort bei Aich im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Friesach (Gemeinden Gratkorn, Peggau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Peggau, Ortslage von Gratkorn (Unterfriesach), im Murtal, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

historische Territorien:
 Grafschaft Friesach, Gau Gurktal, eine Grafschaft im Herzogtum Kärnten
 Steuerbezirk Friesach, Steuerbezirk in Kärnten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
 Bezirk Friesach, Gemischter Bezirk in Kärnten (1854–1868)
 Gerichtsbezirk Friesach, Gerichtsbezirk in Kärnten (1849–1854 und 1868–1978)